Pawlinowo  – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Orla.
 Pawlinowo – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.